Hashmi ist der Familienname folgender Personen:

 Emraan Hashmi (* 1979), indischer Schauspieler
 Javed Hashmi (* 1948), pakistanischer Politiker
 Safdar Hashmi (1954–1989), indischer Dramatiker, Theaterregisseur und Schauspieler
 Stephen K. Hashmi (* 1963), deutscher Chemiker